Carlos Muñiz ist der Name folgender Personen:

* Carlos Muñiz (Schriftsteller) (1927–1994), spanischer Schriftsteller und Dramatiker 
 Carlos Muñiz (Radsportler) (* 1964), spanischer Radsportler
 Carlos Muñiz (Baseballspieler) (* 1981), US-amerikanischer Baseballspieler